Михаи́л Зо́рин:
 Зорин, Михаил Дмитриевич (род. 1959) — чемпион СССР по спортивному ориентированию.
 Зорин, Михаил Петрович (1923—2022) — советский военный деятель, участник Великой Отечественной войны, в частности обороны Невского пятачка.